Het seizoen 1985/86 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Groningen en Kampong als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1986/87. 

Strawberries, HOD, Gooische en Rapidity degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1985
Hockey in 1986
Overgangsklasse hockey